The Millionaire (1921), een film van Jack Conway
The Millionaire (1931), een film van John G. Adolfi
The Millionaire (1971), een film van Arvid E. Gillstrom
The Millionaire (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie (1955-1960)